Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Anders Järryd che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Patrick McEnroe 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Patrick McEnroe (finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (Campioni)

 Rick Leach /  David Pate (primo turno)
 Assente
 Brad Pearce /  Dave Randall (semifinali)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1994